Фёдор Михайлов:
 Михайлов, Фёдор (?—1680), думный дьяк.
 Михайлов, Фёдор Иванович (1878—1960) — советский рационализатор производства, Герой Труда.
 Михайлов, Фёдор Михайлович (1898—1942) — организатор и руководитель межрайонной Славутской подпольной организации, Герой Советского Союза.